Il singolare del torneo di tennis Columbus WCT 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Andrew Pattison 3-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (campione)
 John Alexander (primo turno)

 Tom Okker (quarti di finale)
 Mark Cox (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Columbus WCT 1976